Robert Upshur Woodward, mais conhecido como Bob Woodward (Geneva, Illinois, 26 de março de 1943) é um jornalista investigativo americano.

Biografia
Atualmente editor gerencial assistente do Washington Post.  Quando era repórter investigativo do jornal, ele e seu colega Carl Bernstein conseguiram decifrar o escândalo Watergate, que levou o  presidente Richard Nixon a renunciar.

Woodward já escreveu doze livros não ficcionais que foram bestsellers e, por duas vezes, contribuiu com seu trabalho para que o Washington Post ganhasse um prêmio Pulitzer.

Woodward foi vivido por Robert Redford no filme Todos os Homens do Presidente.
No filme Dick de 1999, foi vivido por Will Ferrell.

Publicações bestsellers 
All the President's Men—about the Watergate scandal; (1974) ISBN 0-671-21781-X, 25th Anniversary issue in (1999) ISBN 0-684-86355-3; written with Carl Bernstein
The Final Days—about Nixon's resignation; (1976) ISBN 0-671-22298-8; written with Carl Bernstein
The Brethren—about the Supreme Court in the Warren E. Burger years; (1979) ISBN 0-671-24110-9; written with Scott Armstrong
Wired—on the death of John Belushi and the Hollywood drug culture; (1984) ISBN 0-671-47320-4
Veil: The Secret Wars of the CIA—about the CIA's "secret wars" during the reign of William J. Casey; (1987) ISBN 0-671-60117-2
The Commanders—on The Pentagon, the first Bush administration and the Gulf War; (1991) ISBN 0-671-41367-8
The Agenda—about Bill Clinton's first term; (1994) ISBN 0-7432-7407-5
Shadow—on the legacy of Watergate and the scandals that faced later Presidential administrations; (1999) ISBN 0-684-85262-4
Bush at War—about the path to war with Afghanistan following September 11; (2002) ISBN 0-7432-0473-5
Plan of Attack—about how and why President George W. Bush decided to go to war with Iraq; (2004) ISBN 0-7432-5547-X
State of Denial: Bush at War, Part III—which revealed some interesting information about the Bush administration and the War in Iraq. Highly controversial, it appeared on the Today show just before its release; (2006) ISBN 0-7432-7223-4
Obama's Wars—about the Obama administration's handling of the wars in Iraq and Afghanistan; Simon & Schuster, (September 2010). ISBN 978-1-4391-7249-0

Outros livros:
The Choice—about Bill Clinton's re-election bid; (1996) ISBN 0-684-81308-4
Maestro—about Federal Reserve chairman Alan Greenspan; (2000) ISBN 0-7432-0412-3
The Secret Man—about Mark Felt's disclosure, after more than 30 years, that he was Deep Throat. The book was written before Felt admitted his title, as he was sickly and Woodward expected that someway or another, it would *come out; (2005) ISBN 0-7432-8715-0
The War Within: A Secret White House History (2006–2008)—(2008) ISBN 1-4165-5897-7
The Price of Politics - about President Obama and congressional Republican and Democratic leaders’ attempt to restore the American economy and improve the federal government’s fiscal condition over 3.5 years; (2012) ISBN 978-1451651119
The Last of the President's Men - about Alexander Butterfield, the Nixon aide who disclosed the secret White House taping system that changed history and led to Nixon’s resignation. (2015) ISBN 978-1501116445

Ligações externas 
Site oficial 

Jornalistas dos Estados Unidos